Иезекии́ль — многозначный термин.
 Иезекииль — один из четырёх «великих пророков» Ветхого Завета.
 Иезекииль Трагик, также Иезекииль Драматург и Иезекииль Поэт — иудейский драматург, писавший свои произведения в Александрии и, предположительно, живший во II веке до н. э.
 Иезекииль (в миру Яков Гаврилович; умер после 1783) — иеромонах Русской православной церкви. 
 Иезекииль (род. 1938) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Дервский.
 Иезекииль (1913—1987) — епископ Константинопольской православной церкви, с 1981 по 1982 годы — митрополит Косский.

 Иезекииль — удушающий приём в смешанных единоборствах.
 «Иезекииль 25:17» — российская рэп-группа, с 2009 года сменила название на «25/17»